Thou bezeichnet

 ein amerikanisches Längenmaß, siehe Thou
 ein altes familiäres englisches Pronomen (Du, im Gegensatz zum damals förmlichen you), siehe Englische Grammatik
 eine französische Gemeinde im Département Cher, siehe: Thou (Cher)
 eine französische Gemeinde im Département Loiret, siehe: Thou (Loiret)
 eine Band, siehe Thou (Band)

Thou ist Familienname folgender Personen:

 Christophe de Thou (1508–1582), französischer Magistrat, Erster Präsident des Parlement von Paris 
 Jacques-Auguste de Thou (1553–1617), französischer Geschichtsschreiber und Staatsmann
 Nicolas de Thou (1528–1598), französischer Kleriker, Bischof von Chartres

Siehe auch:

 Thou (Adelsgeschlecht)